Стебель:

 Стебель — удлинённый побег высших растений.
 Стебель, Александр Моисеевич (1906—1943) — капитан, командир башенной береговой батареи № 315 на о. Эзель в Балтийском море.